П'ята сіяна пара Штеффі Граф і Габріела Сабатіні виграли титул, у фіналі перемігши Джиджі Фернандес і Робін Вайт з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1986